Aceasta este o listă de scriitori taiwanezi.

Taiwanezi